Röökloppi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Röökloppi (klippa), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Röökloppi (ö), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar